Панахов — фамилия; имеет женскую форму Панахова.
 Панахов, Гусейн Мисирхан оглы (1911 — ?) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Панахов, Неймат Ахад оглы (род. 1962) — азербайджанский политический деятель, вождь Чёрного января, активист Народного Фронта Азербайджана.
 Панахов, Шамшад Таиркули оглы (род. 1929) — советский нефтехимик, Герой Социалистического Труда.

 Панахова, Амалия Алиш кызы (1945—2018) — советская и азербайджанская актриса театра и кино, народная артистка Азербайджанской ССР (1985), народная артистка Армянской ССР (1985).

См. также 
 Панахи